Николай Владимирович Назаров (1885, Владимир — 1942, Москва) — российский гобоист.

Биография 

Окончил Московскую консерваторию (1910, класс В. Н. Денте). Первый гобой в оркестре Большого театра, затем в 1923—1929 гг. он играл в Персимфансе, позднее в оркестре Всесоюзного радио. Выступал также в составе квартета деревянных духовых инструментов (вместе, в частности, с флейтистом Фёдором Левиным).

С 1929 г. преподавал в музыкальном техникуме имени Гнесиных, с 1933 г. одновременно в музыкальном училище М. М. Ипполитова-Иванова. С 1940 г. профессор Московской консерватории. Автор известной в СССР «Школы игры на гобое» (1939—1941).

Умер в 1942 году. Похоронен на Введенском кладбище (19 уч.).

Литература 
 

Академические музыканты России
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных
Преподаватели музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова